Berne může znamenat:

příjmení osob
 Eric Berne (Eric Lennard Bernstein; 1910–1970) – kanadsko-americký lékař a psychiatr
 Tim Berne (* 1954) – americký saxofonista

podobné
 Bern – město ve Švýcarsku
 berně – daň
 Bernina – horský masiv ve Východních Alpách
 Gian Lorenzo Bernini (1598–1680) – italský barokní architekt